Siddiqui ist der Familienname folgender Personen:

 Aafia Siddiqui (* 1972), pakistanische Neurowissenschaftlerin
 Abdul Hameed Siddiqui (1923–1978), pakistanischer islamischer Gelehrter und Koranexeget
 Danish Siddiqui (1983–2021), indischer Fotojournalist
 Jasmin Siddiqui (* 1981), deutsche Graffiti-Künstlerin, siehe Herakut
 Kalim Siddiqui (1931–1996), pakistanisch-britischer islamischer Autor, Wirtschaftswissenschaftler, Politologe und Journalist
 Muzammil H. Siddiqui (* 1943), Vorsitzender des Fiqh Council of North America
 Taha Siddiqui, pakistanischer Journalist

Siehe auch:

 Siddiqi